Петро́во — деревня в Великолукском районе Псковской области России. Входит в состав Шелковской волости.

География 
Расположена на севере района, в 27 км к северу от райцентра Великие Луки, между деревнями Карцево (к западу) и Курова Гора (к востоку).

Население 

Численность населения деревни по оценке на начало 2001 года составляла 68 жителей.

История 
С января 1995 до декабря 2014 года деревня входила в состав ныне упразднённой Марьинской волости.

Примечания 

Населённые пункты Великолукского района